Zijin bezeichnet:

 Zijin (紫金县), Kreis der Stadt Heyuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Zijin (Gucheng) (紫金镇), Großgemeinde im Kreis Gucheng in der chinesischen Provinz Hubei
 Zijin (Weishan) (紫金乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Weishan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tsechen (chinesisch Zijin, 紫金乡), Gemeinde im Kreis Gyangzê im Autonomen Gebiet Tibet
 Zijin (Liandu) (紫金街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Liandu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Zijin (Xixia) (紫金街道), Straßenviertel im Kreis Xixia in der chinesischen Provinz Henan